Cebu kan verwijzen naar:

 Cebu (provincie), de Filipijnse provincie in de centraal gelegen eilandengroep Visayas;
 Cebu (eiland), het eiland in de Filipijnse provincie Cebu;
 Cebu City, de stad op het eiland Cebu;
 Metro Cebu, de metropool Cebu waarvan Cebu City deel uitmaakt.